Boardman är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Chris Boardman, brittisk tävlingscyklist
 Eleanor Boardman, amerikansk skådespelare
 Elijah Boardman, amerikansk affärsman och politiker
 John Boardman, brittisk konsthistoriker
 Peter Boardman, brittisk bergsbestigare
 Tom Boardman, brittisk racerförare
 William Boardman, amerikansk teolog